Termenul Cap se poate referi la:

Cap (anatomie), partea corpului la vertebrate unde se află creierul; țeastă

Cap, șeful unei bande, liderul unui grup de oameni, ca de exemplu: capul unei răscoale, conducătorul unei revoluții

Cap sau căpățână de varză, 

Cap de afiș se poate referi la o persoană (actor) sau o temă principală

Cap informatică capul unui program

''Cap de nit sau șurub

Localități din România 

 Cap Aurora
 Cap Roșu
 Capu Coastei 
 Capu Codrului 
 Capu Corbului 
 Capu Câmpului 
 Capu Dealului
 Capu Piscului (Godeni), Argeș 
 Capu Piscului (Merișani), Argeș 
 Capu Satului

Capuri 
Cap (geografie), peninsulă sau punct geografic extrem al unui continent:

 Cap Norfeu
 Capul Arkona 
 Capul Bunei Speranțe
 Capul Caliacra
 Capul Celiuskin 
 Capul Columbia 
 Capul Dejnev 
 Capul Fligely 
 Capul Horn 
 Capul Palmas 
 Capul Romania 
 Capul York

CAP 
 Cooperativă Agricolă de Producție, principala formă de producție agricolă din România comunistă

Altele 

 Cap-de-Mort
 Cap d'Agde
 Cap magnetic
 Cap sau pajură
 Capul Midia
 Capul Verde 
 Capul de pod român
 Capul de pod Șerpeni, Memorial 
 Capul retezat

Vezi și 
 Căpușu (dezambiguizare)

Legături externe 

 

Toponime românești